La Latvijas Basketbola Līga 2017-2018 è stata la 27ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Ha partecipato anche una società estone, il Valga Korvpallikool.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018